Toponímia:
 Montfort (Vinalopó Mitjà), municipi castellanoparlant del Vinalopó Mitjà
 Montfòrt (Aude), municipi francès de l'Aude, a la comarca històrica de la Fenolleda 
 Montfort o Monthòrt (Pirineus Atlàntics), municipi francès dels Pirineus Atlàntics
 Montfort (Wisconsin)
 Castell de Montfort (Vinalopó Mitjà)
 Castell de Montfort (Vitrac)
 Montfort (Països Baixos), municipi de la província de Limburg (Països Baixos)
 Jardí de Montfort, jardí ornamental de la ciutat de València, situat al barri de l'Exposició
 Biografies:
 Bertrada de Montfort (1070-1172), reina consort de França, esposa de Felip I de França 
 Simó de Montfort diversos personatges
 Amalric de Montfort (1192-1242), fill de Simó de Montfort IV